A Marlboro Cup de 1990 foi a 4a edição da Marlboro Cup. Assim como nas 2 edições anteriores, esta edição contou com 4 torneios distintos um do outro, cada um com sedes e datas distintas.

Torneio I: Miami 
Este torneio foi uma das edições da Miami Cup.

Participantes

Confrontos

As Partidas

Semifinais

Disputa de 3.o Lugar

Final

Classificação Final

Campeão

Torneio II: Los Angeles

Participantes

Confrontos

As Partidas

Semifinais

Disputa de 3.o Lugar

Final

Classificação Final

Campeão

Torneio III: Chicago

Participantes

Confrontos

As Partidas

Semifinais

Disputa de 3.o Lugar

Final

Classificção Final

Campeão

Torneio IV: New York City

Participantes

Confrontos

As Partidas

Semifinais 
 Semifinal 1

 Semifinal 2

Disputa de 3.o Lugar

Final

Classificação Final

Campeão

Ligações externas 
 rsssf.com/

Marlboro Cup